WTA Тур 2021 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2021 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре, Мексика;
 Турниры в серии WTA 1000;
 Турниры в серии WTA 500;
 Турниры в серии WTA 250;
 Олимпийский турнир в Токио;
 Кубок Билли Джин Кинг.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2021 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA (Гвадалахара); 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA (Гвадалахара); 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2021 года

Дебютные титулы 
  Клара Таусон — Лион
  Сара Соррибес Тормо — Гвадалахара
  Лейла Фернандес — Монтеррей
  Мария Камила Осорио Серрано — Богота
  Вероника Кудерметова — Чарлстон
  Астра Шарма — Чарлстон
  Паула Бадоса — Белград
  Барбора Крейчикова — Страсбург
  Людмила Самсонова — Берлин
  Унс Джабир — Бирмингем
  Елена-Габриэла Русе — Гамбург
  Тамара Зиданшек — Лозанна
  Марина Заневская — Гдыня
  Даниэль Коллинз — Палермо
  Эмма Радукану — Открытый чемпионат США
  Ясмин Паолини — Порторож
  Энн Ли — Тенерифе

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA (Гвадалахара); 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA (Гвадалахара); 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2021 года

Дебютные титулы 
  Анкита Райна — Мельбурн (4)
  Камилла Рахимова — Мельбурн (4)
  Кэролайн Доулхайд — Монтеррей
  Эликсан Лешемия — Богота
  Ингрид Нил — Богота
  Хейли Баптист — Чарлстон
  Дженнифер Брэди — Штутгарт
  Мария Боузкова — Бирмингем
  Ясмин Паолини — Гамбург
  Джил Тайхман — Гамбург
  Сюзан Бандеччи — Лозанна
  Симона Вальтерт — Лозанна
  Анна Данилина — Гдыня
  Эрин Рутлифф — Палермо
  Кимберли Циммерманн — Палермо
  Натела Дзаламидзе — Клуж-Напока
  Кайя Юван — Клуж-Напока
  Тереза Мигаликова — Порторож
  Андреа Петкович — Чикаго
  Ульрикке Эйкери — Тенерифе
  Ирина Бара — Клуж-Напока (2)
  Екатерина Горгодзе — Клуж-Напока (2)

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры.

Дебютные титулы 
 Дезайр Кравчик — Открытый чемпионат Франции

Возобновили карьеру 
  Елена Веснина
  Карла Суарес Наварро

Закончили карьеру 
  Грета Арн
  Тимея Бачински
  Кики Бертенс
  Николь Гиббс
  Ваня Кинг
  Алла Кудрявцева
  Барбора Стрыцова
  Карла Суарес Наварро
  Ярослава Шведова

См. также 
 ATP Тур 2021
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF